Alejandra Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (en alemán: Alexandra Viktoria zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg; Thumby, 21 de abril de 1887 - Lyon, 15 de abril de 1957) fue la segunda hija del duque Federico Fernando de Schleswig-Holstein y de su esposa, la princesa Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

Primeros años 
Alejandra Victoria fue la segunda hija de sus padres. Fue educada junto a su hermana mayor, Victoria Adelaida, por tutores e institutrices. Recibió instrucción en idiomas (alemán, inglés, francés), matemáticas, historia y política, así como lecciones adicionales de música y danza.

Matrimonios y descendencia

Augusto Guillermo de Prusia 

Alejandra Victoria se casó en primeras nupcias con su primo hermano, el príncipe Augusto Guillermo de Prusia, hijo del emperador Guillermo II de Alemania y de su esposa, Augusta Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, hermana de la madre de Alejandra, el 22 de octubre de 1908 en Berlín.

Aunque el matrimonio fue organizado por el emperador y la emperatriz, se puede decir que fue relativamente feliz. Alejandra Victoria fue la gran favorita de su suegra, especialmente teniendo en cuenta que ésta además era su tía. Una contemporánea de la corte, la princesa Catalina Radziwiłł, comentó que Alejandra Victoria "siempre se mostraba dispuesta a escuchar a su suegra. Era una chica agradable, bonita y gruesa, el tipo perfecto de la 'Deutsche Hausfrau' tan del gusto de los escritores románticos alemanes". Otro contemporáneo indicó que el matrimonio había sido por amor, y que Alejandra era "encantadoramente hermosa y una joven brillante". 

Aunque se suponía que Augusta Guillermo y su esposa se mudarían al castillo de Schönhausen, cerca de Berlín, cambiaron sus planes cuando el káiser decidió dejarle a su hijo la Villa Liegnitz en el Parque de Sanssouci. Ambos eran creativos y estaban muy interesados ​​en la música. La casa de Potsdam de la pareja se convirtió en un lugar de encuentro para artistas y académicos. Lo cierto es que las amistades masculinas del príncipe, y en concreto con su íntimo amigo y consejero,  Hans Georg von Mackensen, debieron socavar la estabilidad matrimonial hasta su ruptura, aunque al principio no hubo divorció por oposición del káiser.

La pareja finalmente se divorció el 16 de marzo de 1920. Ambos tuvieron un hijo:

 Su Alteza Real el príncipe Alejandro Fernando de Prusia (26 de diciembre de 1912-12 de junio de 1985).

Arnold Rümann 
Se casó en segundas nupcias con Arnoldo Rümann el 7 de enero de 1922 en el Castillo de Grünholz. Se divorciaron en 1933.

Pintura y últimos años 
Alejandra Victoria fue formada por el pintor de historia, artista gráfico y profesor universitario Arturo Kampf. Durante sus estudios también diseñó patrones de papel tapiz, hizo acuarelas y estudios con sanguina y lápiz. Durante su primer matrimonio, mantuvo dos hogares infantiles en Berlín vendiendo sus pinturas. Tras su divorcio, se dedicó mucho a pintar. En 1920, exhibió sus pinturas de paisajes con vistas a los fiordos de Glücksburg y Flensburg y el área alrededor de Rheinsberg en el Museo de Flensburg por primera vez. De 1926 a 1932, viajó por Estados Unidos con una caravana y allí también expuso, por primera vez en 1926, en Nueva York. Vendió más de cien pinturas en ese momento, incluidos paisajes, piezas florales y retratos. En 1942, exhibió una pintura al óleo que mostraba peonías blancas en la Gran Exposición de Arte de Berlín en la Galería Nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, un remolque en forma de cabina de barco se construyó según sus especificaciones en un astillero propiedad de un constructor de barcos en Kappeln o Schleswig. Viajó por Europa con él y un perro y vendió sus pinturas para ganarse la vida. También fue a Egipto. En 1949, condujo en el remolque, en un vagón de ferrocarril a Wiesbaden para curar una inflamación de las articulaciones en el Hospital de la Cruz Roja allí. En 1955, realizó una gira en solitario por Marruecos. Su último viaje fue a Francia, donde murió repentinamente el 15 de abril de 1957 en Lyon a la edad de casi 70 años. 

En 1969, se llevó a cabo una exposición conmemorativa en su honor, organizada por su primo, el príncipe Federico Fernando de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Títulos y tratamientos 
 21 de abril de 1887-22 de octubre de 1908: Su Alteza la princesa Alejandra Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 22 de octubre de 1908-16 de marzo de 1920: Su Alteza Real la princesa Augusto Guillermo de Prusia.
 16 de marzo de 1920-7 de junio de 1922: Su Alteza la princesa Alejandra Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 7 de enero de 1922-1933: Su Alteza la princesa Alejandra Victoria, señora de Arnoldo Rümann.
 1933-15 de abril de 1957: Su Alteza la princesa Alejandra Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 

Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Princesas de Prusia por matrimonio
Princesas de Alemania del siglo XIX
Personas de la Provincia de Schleswig-Holstein
Princesas de Alemania del siglo XX